Die NBA-Saison 1986/87 war die 41. Spielzeit der National Basketball Association. Die reguläre Saison begann am 31. Oktober 1986 und endete am 19. April 1987. Darauf folgten die NBA-Playoffs am 23. April 1987, die Mitte Juni mit den NBA Finals endeten. Die Meisterschaft konnten sich die Los Angeles Lakers mit einem 4:2 in der Serie gegen die Boston Celtics sichern.

Draft 
Der NBA-Draft 1986 fand am 17. Juni 1986 in New York City statt. An erster Position wurde Brad Daugherty von den Cleveland Cavaliers gewählt.

All-Star Game 
Das All-Star Game 1987 wurde am 8. Februar 1987 im Kingdome in Seattle ausgetragen. Der Westen gewann mit 154 zu 149 nach Verlängerung. Zum MVP wurde Tom Chambers gewählt.

Endstände 

 S = Siege, N = Niederlagen, PCT = prozentualer Sieganteil, P = Rückstand auf Divisionsführenden

In Klammern sind die Platzierungen in den Setzlisten der jeweiligen Conference-Playoffs aufgeführt.

NBA-Auszeichnungen 
Most Valuable Player: Magic Johnson, Los Angeles Lakers
Rookie of the Year: Chuck Person, Indiana Pacers
Defensive Player of the Year: Michael Cooper, Los Angeles Lakers
Sixth Man of the Year: Ricky Pierce, Milwaukee Bucks
Most Improved Player: Dale Ellis, Seattle SuperSonics
Coach of the Year: Mike Schuler, Portland Trail Blazers
All-NBA First Team:
F – Larry Bird, Boston Celtics
F – Kevin McHale, Boston Celtics
C – Hakeem Olajuwon, Houston Rockets
G – Magic Johnson, Los Angeles Lakers
G – Michael Jordan, Chicago Bulls
All-NBA Second Team:
F – Charles Barkley, Philadelphia 76ers
F – Dominique Wilkins, Atlanta Hawks
C – Moses Malone, Washington Bullets
G – Fat Lever, Denver Nuggets
G – Isiah Thomas, Detroit Pistons
All-NBA Rookie Team:
Brad Daugherty, Cleveland Cavaliers
Ron Harper, Cleveland Cavaliers
Chuck Person, Indiana Pacers
Roy Tarpley, Dallas Mavericks
John Williams, Washington Bullets
NBA All-Defensive First Team:
Michael Cooper, Los Angeles Lakers
Dennis Johnson, Boston Celtics
Kevin McHale, Boston Celtics
Hakeem Olajuwon, Houston Rockets
Alvin Robertson, San Antonio Spurs
NBA All-Defensive Second Team:
Maurice Cheeks, Philadelphia 76ers
Mark Eaton, Utah Jazz
Derek Harper, Dallas Mavericks
Rodney McCray, Houston Rockets
Paul Pressey, Milwaukee Bucks

Playoffs 

In der ersten Runde wurde im Best-of-Five-System gespielt, ab der zweiten Runde dann im Best-Of-Seven-System.

Weblinks 
Die Saison 1986/87 bei basketball-reference.com

NBA-Saison
Basketballsaison 1986/87